Alessandro Siani (né en 1975), acteur, scénariste et réalisateur italien ;
 Sabrina Siani (née en 1963), actrice italienne ;
 Sébastien Siani (né en 1986), footballeur camerounais.